Rebling är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Rebling (1834–1900), tysk sångare, skådespelare och sångpedagog
 Gustav Rebling (1821–1902), tysk komponist och dirigent

Tyska efternamn